Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 1993 — 3-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 5 по 13 ноября 1993 года в городе Хиросима (Япония). В турнире приняло участие 7 сборных.

Чемпионами во 2-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победив в финале сборную Китая со счётом 3:0. Бронзовым призёром стала сборная Индии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 1:0.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в межрегиональном квалификационном турнире к чемпионату мира 1994, прошедшем в июле 1993 в США; путёвки на этот турнир получали четыре лучшие сборные, но на квалификационный турнир поехали лишь две команды — Индии и Японии, так как сборные Южной Кореи и Индии уже получили прямую путёвку на чемпионат мира (по результатам предыдущего чемпионата мира 1990).

Чемпионат проходил в одном месте и в одно время с чемпионатом Азии среди мужчин 1993.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+9

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 1993

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com
 History of Asia Cup | AsiaHockey (в веб-архиве web.archive.org)

1993
Спорт в Японии в 1993 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Японии
Ноябрь 1993 года
Международные спортивные соревнования в Хиросиме
Чемпионаты Азии в 1993 году
Чемпионаты Азии в Японии